Франц Элленс (, настоящее имя Фредерик ван Эрменгем,  ; 8 сентября 1881, Брюссель — 20 января 1972, там же) — бельгийский писатель, писал на французском языке.

Биография 
Сын бактериолога Эмиля ван Эрменгема. Дебютировал в 1898 анонимной книжечкой сонетов Les grands. Croquis divers. Окончил юридический факультет Гентского университета (1905). Служил библиотекарем в Парламенте, публиковал художественную хронику в периодике, написал эссе о Терборхе, Энсоре и других художниках. Во время Первой мировой войны жил на Лазурном Берегу, познакомился с Матиссом, Архипенко, Метерлинком, Модильяни (Модильяни написал его портрет, 1919). Там же встретился с Марией Марковной Милославской (1893—1947), которая стала его женой и соавтором: они вместе переводили Есенина, с которым познакомились в 1922 в Париже.

В 1921 основал в Брюсселе журнал Signaux de France et de Belgique, впоследствии — Le disque vert, оказавший большое влияние на новую бельгийскую литературу (здесь дебютировал, в частности, Анри Мишо, которого открыл Элленс). Познакомился с Эренбургом, под редакцией Эренбурга вышел в русском переводе роман Элленса Басс-Бассина-Булу; позже Эренбург вспоминал об Элленсе в книге Люди, годы, жизнь (книга II, часть 4). В Италии, где Элленс путешествовал вместе с Поланом, он познакомился с Джузеппе Унгаретти и Джорджо де Кирико. В 1926 посетил Горького на Капри, впоследствии они долго переписывались.

С 1947, после смерти жены, до 1971 жил в Париже.

Творчество 
Один из лидеров бельгийского магического реализма. Испытал влияние Э. По и Ж. де Нерваля.  На стихи Элленса писал музыку бельгийский композитор Рене Бернье. Высоко ценил его творчество В. В. Набоков.

Произведения 
 En ville morte (1906, роман)
 Les hors-le-vent (1909, новеллы)
 Gérard Terborch (1911)
 Les clartés latentes. Vingt contes et paraboles (1912, новеллы)
 Nocturnal, précédé de Quinze histoires (1919, фантастические новеллы)
 Mélusine (1920, фантастический роман)
 La femme au prisme (1920)
 Bass-Bassina-Boulou (1922, африканский роман)
 Réalités fantastiques (1923, фантастические новеллы)
 Notes prises d’une lucarne (1925, эссе)
 Oeil-de-Dieu (1925, роман)
 Le naïf (1926, роман)
 Eclairages 1916—1923 (1926, стихотворения)
 Le jeune homme Annibal (1929)
 La femme partagée (1929, роман)
 Les filles du désir (1930, роман)
 Documents secrets, 1905—1931 (1932, стихотворения)
 Poésie de la veille et du lendemain 1917—1927 (1932, стихотворения)
 Fraîcheur de la mer (1933, новеллы)
 Frédéric (1935, роман)
 Le magasin aux poudres (1936, роман)
 Nouvelles réalités fantastiques (1943, новеллы)
 Moralités peu salutaires (1943)
 Fantômes vivants (1944)
 La vie seconde (1945)
 Moreldieu (1946, роман)
 Naître et mourir (1948, роман)
 Miroirs conjugués (1950)
 Pourriture noble (1951)
 Testament (1951)
 L’homme de soixante ans (1951, роман)
 Les marées de l’Escaut (1953)
 Mémoires d’Elseneur (1954, роман)
 Style et caractère (1956)
 Les saisons de Pontoise (1956)
 Dans l’automne de mon grand âge (1956)
 Documents secrets 1905—1956 (1958, мемуары)
 Poésie complète, 1905—1959 (1959)
 Petit théâtre aux chandelles (1960)
 L'âge dur 1957—1960 (1961, стихотворения)
 Valeurs sûres (1962)
 Herbes méchantes (1964)
 La comédie des portraits (1965)
 Poétique des éléments et des mythes (1966)
 Le dernier jour du monde, nouvelles fantastiques (1967, фантастические новеллы)
 Le fantastique réel (1967)
 Arrière-saisons 1960—1967 (1967, стихотворения)
 Paroles sans musique (1969)
 Cet âge qu’on dit grand (1970, эссе)
 Suite. Derniers poèmes 1968—1970 (1971)

Признание 
Большая премия Общества писателей Франции (1956), Большая премия по французской литературе за пределами Франции (1964).

Элленс в России 
Книги Элленса «Жестокости жизни» (1916), «Басс-Бассина-Булу» (1925) и др. выходили в русском переводе. В журнале Вещь (1922, № 1/2, с.11-12) появилась его статья Литература и кинематограф. Элленс состоял в многолетней переписке с Максимом Горьким и был дружен с Сергеем Есениным, в соавторстве со своей женой Марией Милославской переводил стихи Есенина на французский язык — опубликованы сборник «Исповедь хулигана» (; 1922) и поэма «Пугачёв» (; 1926, переиздание 1956). В 1927 г. он опубликовал в журнале «Les Nouvelles littéraires» мемуарный очерк «Сергей Есенин и Айседора Дункан».

Первой написала о прозе Элленса Нора Галь в журнале «Интернациональная литература» (1938) в статье, которую Элленс прочитал и о которой с одобрением написал редактору журнала.

Четыре рассказа Элленса — собственно, новеллы из романа «Фредерик» (1935) — в переводе Норы Галь были опубликованы в СССР в 1968—1969 гг.: «Великаны» и «Карлики» — в сборнике «Рассказы бельгийских писателей» (М.: Прогресс, 1968. — С.411-420), «Мир под ногами» и «Состязание» — в журнале «Вокруг света» (1969, № 2, с.44-47). В 1971 г. Нора Галь опубликовала в юбилейном сборнике к 90-летию писателя статью «Франц Элленс в Советском Союзе» (). В письме к составителю этого сборника она отмечала:

Творчество Франца Элленса еще 30 с лишним лет назад поразило меня прежде всего тонкостью психологического анализа. Этот удивительный знаток человеческой души умеет поистине проникнуть в глубь её, постичь и передать оттенки сложнейших душевных движений. /…/ Но всего тоньше, мне кажется, Франц Элленс чувствует душу юную, детскую. Бесконечно волнуют и трогают страницы, на которых автор показывает, как всеми струнами отзывается эта юная душа на каждое дуновение извне, как окружающий мир — огромный, еще загадочный мир взрослых — и влечет и пугает ребенка, час за часом влияет на его мысли и чувства, лепит его характер. В том, как Франц Элленс об этом рассказывает, много мудрости, много высокой тревоги за будущее еще не сложившегося человека.

Два рассказа Элленса в переводе Л. Большинцовой опубликованы в альманахе "Прометей", том 7 (М., 1969). В 1977 г. стихи Элленса были включены в том «Западноевропейская поэзия XX века» серии «Библиотека всемирной литературы» (с.137-139).

Источники

Литература 
 Meral P., Ungaretti G., Larbaud V. Franz Hellens ou la transfiguration du réel. Bruxelles: Éd. Les écrits, 1943
 Hommage à Franz Hellens. Bruxelles: Marginales, 1951
 Hommage à Franz Hellens; le dernier Disque vert.Paris: A. Michel, 1957
 Lebois A. Franz Hellens. Paris: P.Seghers, 1963
 Vialatte A. Franz Hellens et ses mythes. Liège: Éditions «Dynamo»; P. Aelberts, 1967
 Franz Hellens: Recueil d'études, de souvenirs et de témoignages offert à l'écrivain à l’occasion de son 90e anniversaire. Bruxelles: A. De Rache, 1971 (в том числе: Nora Gall. La presence de Franz Hellens en Union Sovietique, p. 173—174).
 Franz Hellens entre mythe et réalité: colloque international/ Vic Nachtergaele, ed. Leuven: Leuven UP, 1990
 Frickx R. Franz Hellens ou Le temps dépassé. Bruxelles: Éd. Palais des Académies, 1992.
 Klatte G. Wege zur Innenwelt: Träume im fiktionalen Prosawerk von Franz Hellens. Frankfurt/Main; New York: P. Lang, 1994
 Dossier Franz Hellens/ Max Alhau, ed. Gajan: Courant d’ombres, 1996
 Ben Ali S. Francis Ponge, Roger Caillois, Franz Hellens: poétique de la description. Paris: Harmattan, 2007

Ссылки 
 Биография, библиография 
 Франц Элленс. Великаны: Рассказ / Перевод Норы Галь

Писатели Бельгии
Поэты Бельгии
Выпускники Гентского университета
Литераторы, известные под псевдонимами